un particulier, par opposition à un professionnel, est un individu qui agit indépendamment des autres agents économiques
 en métaphysique, un particulier est l’opposé d’un universel.
 De Particulier à particulier est un groupe de presse immobilier
 Partenaire particulier est un groupe  de variété pop électronique français